Wienrich ist der Familienname folgender Personen:

 Adele Wienrich (1855–1914), deutsche Theaterschauspielerin und Sängerin 
 Alfred Wienrich (* 1928), deutscher Jurist
 Ralf Wienrich (* 1967), deutscher Komponist und Musikproduzent